Bakalář steht für:

 Bakalář, tschechische Biermarke

Bakalář ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Miroslav Bakalář (1857–1935), österreichischer Priester und Religionslehrer 
 Petr Bakalář (* 1970), tschechischer Publizist und Psychologe

Siehe auch:

 Bacalar (Begriffsklärung)